Ashurnirari I, rei d'Assíria (vers 1545-1520 aC).
 Ashurnirari II, rei d'Assíria (vers 1415-1407 aC).
 Ashurnirari III, rei d'Assíria (1193-1187 aC).
 Ashurnirari IV, rei d'Assíria (1019-1013 aC).
 Ashurnirari V, rei d'Assíria (755-745 aC).